Huis Hohenlohe-Neuenstein
 Graafschap Hohenlohe-Neuenstein